Ешлі Барті і Кейсі Деллаква були чинними чемпіонками, але в лютому 2018 року Деллаква завершила професійну кар'єру, а Барті цього разу вирішила не брати участі.

Міхаела Бузернеску і Ралука Олару виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Кіченок і Анастасія Родіонова з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2018
2018 у французькому спорті